Хмелевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Хмелевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1205 человек, в том числе 565 мужчин и 640 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1170 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Клабуковка,
 посёлок Новодресвянка,
 село Хмелевка.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края